Aggression (lateinisch „sich nähern, angreifen“) steht für:

 Aggression, Verhaltensmuster zur Verteidigung und Gewinnung von Ressourcen und zur Bewältigung gefährlicher Situationen
 Aggression (spanische Band), Thrash-Metal-Gruppe aus Barcelona
 Aggression (kanadische Band), Thrash-Metal-Gruppe aus Montreal
 Aggression (Völkerrecht), Definition gemäß Charta der Vereinten Nationen 
 eine Strategie mit hohen Einsätzen beim Pokerspiel, siehe Liste von Pokerbegriffen #Aggression

Siehe auch:

 Aggressivität (Bereitschaft zur Aggression)
 Frustrations-Aggressions-Hypothese (Angriffslust nach Wunschversagung)
 Verbrechen der Aggression (Völkerstrafrecht)
 Industrial Aggression (Protest von Arbeitnehmern)
 Lethal Aggression (US-Crossover-Band)
 Aggressor (Begriffsklärung)